Banyuwangi (Javanisch: ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦪꦸꦮꦔꦶ) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Stand 2021 leben hier circa 1,7 Millionen Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Banyuwangi ist die gleichnamige Stadt Banyuwangi. Banyuwangi ist das Tor Javas nach Bali aufgrund seines großen Fährhafens.

Geographie 
Der Regierungsbezirk Banyuwangi liegt im Osten der Provinz Jawa Timur und bildet den südöstlichsten Abschnitt. Er erstreckt sich zwischen 7°43′ und 8°46′ s. Br. sowie 113°53′ und 121°38′ ö. L. Mit einer Fläche von 5.782,5 km² ist es der größte Regierungsbezirk der Provinz und von ganz Jawa. Im Westen grenzt er an die Regierungsbezirk Jember, im Nordwesten an Bondowoso, im Norden an Situbondo. Im Osten wird Banyuwangi von der Bali-Straße und im Süden vom indischen Ozean begrenzt. 24 kleineren Inseln gehören noch zum Regierungsbezirk.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Banyuwangi in 25 Distrikte (Kecamatan) mit 217 Dörfern, davon 189 Desa und 28 Kelurahan.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kelurahan
|-
| 35.10.01 || style="text-align:left" | Pesanggaran || style="text-align:left" | Sumberagung || 802,50 || 48.412 || 53.373 || 66,5 || 101,1 || 5 || –
|-
| 35.10.02 || style="text-align:left" | Bangorejo || style="text-align:left" | Kebondalem || 137,43 || 59.442 || 65.709 || 478,1 || 102,0 || 7 || –
|-
| 35.10.03 || style="text-align:left" | Purwoharjo || style="text-align:left" | Purwoharjo || 200,30 || 64.969 || 69.471 || 346,8 || 101,4 || 8 || –
|-
| 35.10.04 || style="text-align:left" | Tegaldlimo || style="text-align:left" | Tegaldlimo || 1.341,12 || 61.176 || 66.737 || 49,8 || 101,7 || 9 || –
|-
| 35.10.05 || style="text-align:left" | Muncar || style="text-align:left" | Blambangan || 146,07 || 128.924 || 136.425 || 934,0 || 101,7 || 10 || –
|-
| 35.10.06 || style="text-align:left" | Cluring || style="text-align:left" | Cluring || 97,44 || 70.049 || 77.417 || 794,5 || 101,0 || 9 || –
|-
| 35.10.07 || style="text-align:left" | Gambiran || style="text-align:left" | Wringinagung || 66,77 || 58.412 || 66.187 || 991,3 || 99,3 || 6 || –
|-
| 35.10.08 || style="text-align:left" | Srono || style="text-align:left" | Sukomaju || 100,77 || 87.209 || 96.914 || 961,7 || 101,3 || 10 || –
|-
| 35.10.09 || style="text-align:left" | Genteng || style="text-align:left" | Gentang Wetan || 82,34 || 83.123 || 92.448 || 1.122,8 || 101,4 || 5 || –
|-
| 35.10.10 || style="text-align:left" | Glenmore || style="text-align:left" | Karangharjo || 421,98 || 69.471 || 75.365 || 178,6 || 98,8 || 7 || –
|-
| 35.10.11 || style="text-align:left" | Kalibaru || style="text-align:left" | Kalibaruwetan || 406,76 || 61.182 || 65.142 || 160,2 || 99,5 || 6 || –
|-
| 35.10.12 || style="text-align:left" | Singojuruh || style="text-align:left" | Singojuruh || 59,89 || 45.242 || 50.463 || 842,6 || 99,7 || 11 || –
|-
| 35.10.13 || style="text-align:left" | Rogojampi || style="text-align:left" | Rogojampi || 48,51 || 92.358 || 57.217 || 1.179,5 || 97,6 || 10 || –
|-
| 35.10.14 || style="text-align:left" | Kabat || style="text-align:left" | Kabat || 94,17 || 67.137 || 63.413 || 673,4 || 100,5 || 14 || –
|-
| 35.10.15 || style="text-align:left" | Glagah || style="text-align:left" | Glagah || 76,75 || 33.992 || 36.532 || 476,0 || 97,9 || 8 || 2
|-
| 35.10.16 || style="text-align:left" | Banyuwangi || style="text-align:left" | Tukangkayu || 30,13 || 106.000 || 117.558 || 3.901,7 || 97,2 || – || 18
|-
| 35.10.17 || style="text-align:left" | Giri || style="text-align:left" | Mojopanggung || 21,31 || 28.510 || 31.621 || 1.483,9 || 100,3 || 2 || 4
|-
| 35.10.18 || style="text-align:left" | Wongsorejo || style="text-align:left" | Wongsorejo || 464,80 || 74.307 || 77.420 || 166,6 || 100,4 || 12 || –
|-
| 35.10.19 || style="text-align:left" | Songgon || style="text-align:left" | Tegalarum || 301,84 || 50.275 || 57.077 || 189,1 || 99,9 || 9 || –
|-
| 35.10.20 || style="text-align:left" | Sempu || style="text-align:left" | Sempu || 174,83 || 71.281 || 83.100 || 475,3 || 100,5 || 7 || –
|-
| 35.10.21 || style="text-align:left" | Kalipuro || style="text-align:left" | Kalipuro || 301,03 || 76.178 || 83.685 || 278,0 || 100,0 || 5 || 4
|-
| 35.10.22 || style="text-align:left" | Siliragung || style="text-align:left" | Siliragung || 95,15 || 44.390 || 48.678 || 511,6 || 102,7 || 5 || –
|-
| 35.10.23 || style="text-align:left" | Tegalsari || style="text-align:left" | Tegalsari || 65,23 || 46.161 || 52.361 || 802,7 || 100,9 || 6 || –
|-
| 35.10.24 || style="text-align:left" | Licin || style="text-align:left" | Licin || 169,25 || 27.878 || 29.460 || 174,1 || 101,2 || 8 || –
|-
| 35.10.25 || style="text-align:left" | Blimbingsari || style="text-align:left" | Blimbingsari || 67,13 || ★ || 54.341 || 809,5 || 98,9 || 10 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.09 || colspan="2" | Kab. Banyuwangi || style="text-align:right" | 5.782,50 || style="text-align:right" | 1.556.078
! style="text-align:right" | 1.708.114 || style="text-align:right" | 295,4 || 100,3 || 189 || 28
|}
★ Der Distrikt Blimbingsari wurde am 9. Januar 2017 offiziell vom Distrikt Rogojampi abgetrennt.

Demographie 
Ende 2021 lebten in Banywuwangi 1.750.778 Menschen, davon 875.670 Frauen und 875.108 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 302,8 Personen pro Quadratkilometer. 96,88 Prozent der Einwohner sind Muslime, 1,55 Prozent Hindus,  1,05 Prozent Protestanten, 0,27 Prozent Katholiken und 0,23 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit von Konfuzianern.

Von der Gesamtbevölkerung sind 38,04 Prozent ledig, 53,74 Prozent verheiratet, 2,89 Prozent geschieden und 5,33 Prozent verwitwet.

Verkehr 
Der Hafen Ketapang verbindet die Insel Java mit der Insel Bali und deren Hafen in Gilimanuk. Die Fähren verkehren 24 Stunden und sind für die Versorgung Balis mit Gütern essentiell.

Der 2010 eröffnete Flughafen gilt als erster grüner Flughafens Indonesien und bedient die Ziele Surabaya, Jakarta und Denpasar.

In Ketapang wird die Nationalstraße 1 bzw. die Trans-Java-Mautstraße enden, die in Merak im Westen Javas beginnt. Der Baubeginn des letzten Teilstücks von Probolingo nach Ketapang ist für 2022 vorgesehen.

Tourismus 
In Banyuwangi befindet sich der Ijen-Vulkankomplex. Am bekanntesten in diesem riesigen Areal ist der von kahlen Wänden eingeschlossene Kratersee Kawah Ijen, der von manchen Geologen und Mineralogen als „das größte Säurefass der Erde“ bezeichnet wird und auch der größte übersäuerte See der Welt ist. Zudem ziehen die blauen Flammen viele Touristen an. Diese entstehen aufgrund von brennendem Schwefel, der dort bevorzugt bei Nacht abgebaut wird.

Weblinks 

 im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Kediri (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)